«Го́вардс-Энд» () — британско-американский мини-сериал, режиссёром которого является Хетти Макдональд. Сериал основан на одноимённом романе Э. М. Форстера 1910 года и адаптирован для телеэкрана Кеннетом Лонерганом. Премьера мини-сериала в Великобритании состоялась на телеканале BBC One 12 ноября 2017 года, а в США показ прошёл на кабельном телеканале Starz в 2018 году.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы Великобритании
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Исторические телесериалы о 1910-х годах
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2018 году
Телевизионные мини-сериалы 2017 года